Kuglački klub "Donat" (KK Donat; KK "Donat" Zadar; Donat Zadar; Donat) je ženski kuglački klub iz Zadra, Zadarska županija, Republika Hrvatska. 
U sezoni 2019./20. klub je član "2. hrvatske kuglačke lige za žene - Zapad".

O klubu  
Kuglački klub "Donat" je osnovan 1977. godine kao sljednik kluba "Bankarac" osnovanog 1968. godine. Klub je uz naziv "Donat" koristio i "Zadar" i "Poštar" (nakon spajanja s klubom "Borac", 1991. godie). Od 1994. godine klub se nanovo naziva "Donat". Do 1996. godine u klubu je djelovala i muška sekcija.  
"Donat" je u sezonama 1992./93. i 1993./94. pod imenom "Poštar" bio član 1. A hrvatske kuglačke lige za žene, a od tada redovno član 1. B i Druge hrvatske lige.  
Klub koristi za treninge i utakmice kuglanu "Mocire".

Uspjesi

Ekipno 
 1. B HKL - Jug 
 doprvak: 1994./95., 2000./01.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznate igračice

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice 
 KK Donat Zadar, facebook stranica 
 aplikacija.kuglanje.hr, Donat - 810179, 
 kuglanje.hr, Donat 
 aplikacija.kuglanje.hr, Donat 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB DONAT - ZADAR

Izvori  
 
 Drago Marić, Romano Meštrovič: Baština zadarskog sporta = Zadar's sport heritage, Zadar, 2013.,  
 zadarskilist.hr, Kuglanje je sport koji nema granica, objavljeno 15. veljače 2010., pristupljeno 22. veljače 2020. 
 szgz.hr, Športska zajednica Grada Zadra, Članice, pristupljeno 22. veljače 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB DONAT ZADAR 
 fininfo.hr,'KK "DONAT"  ZADAR 
 bisnode.hr, KK "DONAT"  ZADAR 
  

Hrvatski ženski kuglački klubovi
Kuglanje u Zadru
Donat